Eyjafjallajökull puede referirse a:

 el glaciar Eyjafjallajökull de Islandia;
 el volcán Eyjafjallajökull de Islandia;
 la película de comedia francesa Eyjafjallajökull.